Sallinnguit bezeichnet:
 Sallinnguit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallinnguit (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sallinnguit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland